Дубница:
 Дубница — деревня в Гродненском районе Гродненской области Белоруссии.
 Дубница — хутор в Гродненском районе Гродненской области Белоруссии.
 Дубница (древнерусский город) — древнерусский город на Днепре.
 Дубница-над-Вагом — город в северо-западной Словакии.
 Дубница — встречающееся русское название растения Живучка.
 Дубница — словацкий футбольный клуб из города Дубница-над-Вагом